Raúl Ernesto Pozner (1963 –) é um botânico argentino. Foi bolsista do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), doutor e pós-doutorado do CONICET.

É pesquisador do Instituto de Botânica Darwinion, do CONICET.

Suas especialidades são na área de Embriologia, Anatomia, Morfogênese, taxonomia das Cucurbitaceae da Argentina.

Foi professor na Universidade de San Andrés em Ecologia e Introdução à Argumentação Científica, de 1998 a 2005.

Ligações externas 
 

Botânicos da Argentina